Zariecznyj (ros. Заречный) – nazwa kilku miejscowości w Rosji

 Zariecznyj – osada w obwodzie moskiewskim
 Zariecznyj – miasto w obwodzie penzeńskim
 Zariecznyj – miasto w obwodzie swierdłowskim